Ла Месклита има више значења:

 Ла Месклита (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Месклита, Потреро де Сан Хоакин (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику